Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1998 war die zwölfte Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 11. bis 25. Oktober 1998 im Malta Billiards & Snooker Sports Centre in Rabat statt und wurde von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet.

Weltmeister wurde der Engländer Luke Simmonds durch einen 11:2-Sieg im Finale gegen den Iren Robert Murphy.

Modus 
In der Vorrunde wurden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

1998
Snookerveranstaltung 1998
Sport (Rabat, Malta)
Billardturnier in Malta